Grundform bezeichnet:
allgemein die Form, auf der etwas basiert

speziell:
ein grafisches Primitiv, ein elementares geometrisches Objekt
Grundform (Grammatik), in der Grammatik die unflektierte Form eines Wortes, siehe Infinitiv und Nominativ
in der Lexikografie die Zitierform eines Wortes, das Lemma
in der Lexikologie und der linguistischen Morphologie den Wortstamm oder das Lexem
in der prähistorischen Archäologie eine Klinge oder ein Abschlag, die zur Herstellung von Werkzeugen modifiziert wurden

Siehe auch: